Colocasia (plant) - geslacht van planten
 Colocasia (dier) - geslacht van vlinders